Out of thin air kan syfta på:

Out of Thin Air (sång av Howard Jones) –  en sång av Howard Jones från albumet Cross That Line 1989
Out of Thin Air (Black Scorpion) –  ett avsnitt av TV-serien Black Scorpion från 2001
 Out of Thin Air: The Brief Wonderful Life of Network News – en memoarbok från 1991 av Reuven Frank